Klak eller Kľak kan syfta på:

 Harald Klak (–852?), kung av Nutland
 Kľak, en ort i Slovakien